Oph est une abréviation, qui signifie :
 Office Public de l'Habitat
 Ophiuchus, Ophiuchi, le nom latin et son génitif de la constellation d'Ophiuchus
 Ophtalmologie
 osteochondrite primitive de la hanche

Abréviation